Hyresgästen kan syfta på:

 Hyresgäst – epitet för den som hyr sin bostad
 Hyresgästen (tidning) – Sveriges första hyresgästtidning, utkom 1923–1955 i Göteborg
 Hyresgästen (film) – fransk skräckfilm från 1976 i regi av Roman Polański